Zlocha ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Zlocha (* 1939), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Ján Zlocha (1942–2013), tschechoslowakischer Fußballspieler